Fernão Teles de Meneses, 4º senhor de Unhão, n. 1431
Fernão Teles de Meneses, Governador da Índia, bisneto do anterior, n. c. 1530
Fernão Teles de Meneses, 1.º Conde de Unhão
Fernão Teles de Meneses, 1.º Conde de Vilar Maior

Desambiguações de antropônimos